Ajar kan syfta på:

 Ajar, Afghanistan
 Ajar, Mauretanien